Кельменди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кельменди, Альбина (род. 1998) — албанская певица и автор песен. 
 Кельменди, Етон — албанский журналист, публицист, поэт.
 Кельменди, Майлинда (род. 1991) — косовская дзюдоистка.